Лос Хагвејес има више значења:

 Лос Хагвејес (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Хагвејес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику